Ко́жино — посёлок в Рузском районе Московской области России в 96 км к западу от Москвы. Входит в состав сельского поселения Дороховское.

До 2006 года посёлок Кожино входил в состав Старониколаевского сельского округа.

Посёлок расположен в центральной части района, в 9 километрах к югу от города Рузы, на правом берегу Москва-реки, высота центра над уровнем моря 172 м. На севере посёлок сросся с одноимённой деревней, на востоке, практически вплотную, примыкает деревня Старониколаево.

В посёлке находится туберкулезный санаторий № 58.

В 10 километрах от посёлка расположена железнодорожная станция на линии Москва — Минск.

Автобусное сообщение с Рузой (№ 22), Нестерово, Дорохово.

Услуги телефонной связи и доступа в Интернет предоставляют операторы Ростелеком, КРЕДО-ТЕЛЕКОМ.

На окраине посёлка — действующая церковь Воскресения Словущего 1852 года постройки, изначально относившаяся к деревне Кожино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт сельского поселения Дороховское
 Устав сельского поселения Дороховское
 Карта Рузского района
 

Населённые пункты Рузского городского округа